Русская жизнь — название периодических изданий:

Газеты 
 «Русская жизнь» — ежедневная газета Российской империи, издававшаяся с 1890 по 1895 год.
  — ежедневная газета. Издавалась в Петербурге с 1 (14) января по 2 (15) марта 1907. Всего выпущено 52 номера. Вначале левокадетский орган; с № 38 перешла в руки меньшевиков. С этого времени принимали участие: П. Б. Аксельрод, Ф. Дан, В. Засулич, Ст. Иванович, Н. Иорданский, В. Левицкий, Е. Маевский, П. Маслов, Л. Мартов, А. Мартынов, Г. Плеханов, А. Потресов и др. .
 «Русская жизнь» — газета, издававшаяся в Гельсингфорсе  в 1919 году.
 «Русская жизнь» — русская газета в Америке, издаётся с 1921 года в Сан-Франциско.

Журналы 
 «Русская жизнь» — общественно-политический и литературный журнал, издававшийся 2007 по 2009 год в Москве.
 «Русская жизнь» — общественно-политический и литературный журнал; первый и единственный номер журнала был отпечатан в Киеве в феврале 1906 года; весь тираж издания был конфискован.
 «Русская жизнь» — журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге один раз в месяц в период с марта по май месяц 1905 года (было отпечатано три номера журнала).
 «Русская жизнь» — литературный журнал на домене Хронос, выходящий с 2002 по настоящее время в городе Москве.

См. также 
 Russian Life — американский 64-страничный цветной журнал о русской культуре, который выходит с 1956 года раз в два месяца.

Примечания